Gotofredo di Milano
 Gotofredo di Challant
 Giacomo o Jacopo Gotofredo – nome italianizzato di Jacques Godefroy (1587-1652), giurista francese